Дже́йкобсон, иногда Дже́кобсон () — английская фамилия датско-норвежского происхождения. Означает «сын Якова/Иакова/Якоба»<ref>Last name: Jacobson  на сайте surnamedb.com</ref>.

 Фамилия 
  (род. 1955) — американский фотограф.
 Джейкобсон, Ван (род. 1950) — американский учёный в области информатики.
 Джейкобсон, Говард (род. 1942) — английский писатель.
  (род. 1971) — американская спорт-телеведущая.
  (род. 1986) — валлийский футболист.
 Джейкобсон, Джоэл (род. 1951) — американский кёрлингист.
  (1925—2000) — американский морской пехотинец, обладатель высшей военной награды США.
  (род. 1951) — американский дипломат, посол США в Канаде (2009—2013).
  (1929—2014) — южноафриканский писатель.
 Джейкобсон, Зак (род. 1984) — американский кёрлингист.
  — норвежско-американский изобретатель, создатель ''.
 Джекобсон, Натан (1910—1999) — российско-американский математик.
 Джейкобсон, Питер (род. 1965) — американский актёр кино и телевидения.
 Джейкобсон, Питер Марк (род. 1957) — американский продюсер, сценарист, режиссёр и актёр.
  (1923—2000) — американский актёр кино и телевидения, более известный под псевдонимом Рик Джейсон.
 Джекобсон, Сада (род. 1983) — американская фехтовальщица на саблях.
  (род. 1936) — американский врач-фертилолог, преступник, прославившийся тем, что оплодотворял пациенток своей спермой, не оповещая их об этом.
  (1908—1988) — южноафриканско-британский журналист, редактор, политкомментатор; барон.
  (род. 1975) — американский баскетболист.
 Джейкобсон, Эбби (род. 1984) — американская комедиантка, актриса и художница.
 Джейкобсон, Эдмунд (1888—1983) — американский врач-физиолог и психиатр, создатель методики «».
  (род. 1985) — американская фехтовальщица на саблях.
  (род. 1985) — американский футболист.
 Джейкобсон, Эрик (род. 1971) — американский кукловод.

См. также 
 Джейкобс
 Якобсен
 Якобсон
 Теорема плотности Джекобсона
 
 Радикал Джекобсона

Примечания